Oberliga 1983/84 bezeichnet:

 DDR-Fußball-Oberliga 1983/84
 Fußball-Oberliga 1983/84
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1983/84
 Fußball-Oberliga Berlin 1983/84
 Fußball-Oberliga Hessen 1983/84
 Fußball-Oberliga Nord 1983/84
 Fußball-Oberliga Nordrhein 1983/84
 Fußball-Oberliga Südwest 1983/84
 Fußball-Oberliga Westfalen 1983/84 
 DDR-Oberliga 1983/84 (Badminton)
 Eishockey-Oberliga 1983/84
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1983/84
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1983/84